

Titre ecclésiastique 
 Le nonce apostolique est un agent diplomatique du Saint-Siège, accrédité comme ambassadeur de ce dernier auprès des États.

Diète polonaise 
 La diète polonaise se composait jusqu'au  de deux catégories de membres : les sénateurs et les nonces (députés).

Prénom 
 Nonce Paolini (1949-) est un dirigeant d'entreprise français.
 Nonce Romanetti (1884-1926) fut un des derniers bandits corses.

Informatique 
 Un nonce est un nombre aléatoire à usage unique utilisé en cryptographie.

Linguistique anglaise 
 Un  est un mot créé pour une occasion et qui ne sera probablement plus utilisé par la suite.
 Un  est également un mot d'argot pour désigner un pédophile.

Homonymie de prénom

pl:Poseł (ujednoznacznienie)